Герус — русская и украинская фамилия. Известные носители:
 
 Герус, Лонгин Фёдорович (1876 — ?) — учитель, депутат Государственной думы II созыва.
 Герус, Роман Владимирович (род. 1980) — российский футболист.
 Герус, Семён Петрович (1925—1998) — белорусский советский художник-график.